

Geografia 
 Hoher Riffler – vetta nelle Alpi Retiche occidentali, nel Tirolo austriaco

Persone 
 Rod Riffler – ballerino croato, ebreo e omosessuale, vittima dell'Olocausto